Панамериканские игры 1991 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 2—18 августа 1991 года на Кубе в Гаване. В играх приняло участие 4519 спортсменов. Они соревновались в 32 видах спорта.

Выборы места проведения игр 
Гавана выиграла заявку на проведение Панамериканских игр 1991 в утешение, так как проиграла предыдущую заявку 1987 года Индианаполису, США. Лондон из Онтарио также сделал заявку, но позже снял её из-за политических разногласий в правящей верхушке провинции Онтарио — проведение игр показалось слишком большой финансовой нагрузкой на налогоплательщиков.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 32 дисциплинах. Боулинг впервые присутствовал в программе Панамериканских соревнований.

  Академическая гребля
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бокс
  Борьба
  Боулинг
  Велоспорт
  Водное поло
  Волейбол
  Гандбол
  Гребля на каноэ
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт

  Плавание
  Подводное плавание
  Синхронное плавание
  Современное пятиборье
  Софтбол
  Спортивная гимнастика
  Спидскейтинг
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
  Хоккей на траве
  Художественная гимнастика

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Антигуа и Барбуда
  Аргентина
  Аруба
  Багамы
  Барбадос
  Белиз
  Бермуды
  Боливия
  Бразилия
  Британские Виргинские острова
  Венесуэла
  Виргинские острова
  Гаити
  Гайана

  Гватемала
  Гондурас
  Гренада
  Доминиканская Республика
  Каймановы острова
  Канада
  Колумбия
  Коста-Рика
  Куба
  Мексика
  Нидерландские Антильские острова
  Никарагуа
  Панама

  Парагвай
  Перу
  Пуэрто-Рико
  Сальвадор
  Сент-Винсент и Гренадины
  Суринам
  США
  Тринидад и Тобаго
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Медальный зачёт

Интересные факты 

 Перед началом спортивных мероприятий, была произведена посадка 39 деревьев, как символов представителей стран-участниц.
 Билеты на все мероприятия и соревнования, а также открытие и закрытие XI игр были абсолютно бесплатны для всех жителей Кубы .

Ссылки

Источники 

Главные
  
Дополнительные